Botanic Gardens - Botanische tuin van Singapore
 Botanic Gardens (metrostation) - metrostation in Singapore bij bovenstaande
 Franklin Avenue-Botanic Garden - Metrostation in New York

 Botanic Gardens Conservation International - netwerk van botanische tuinen

Zie ook
 Royal Botanic Gardens (doorverwijspagina)